Eredivisie (1964/1965) była 9. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC DWS. Nowym mistrzem Holandii został zespół Feijenoord Rotterdam. Tytuł króla strzelców zdobył Frans Geurtsen, który w barwach klubu AFC DWS zdobył 23 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1964 w Holandii
1965 w Holandii